Вейккаусліга 2010 — 80-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Учасники

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб ТПС взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Фінляндії 2010.
2. Клуб Оулу був позбавлений ліцензії на наступний сезон через погану економічну ситуацію.
3. Клуб Тампере Юнайтед був виключений зі всіх офіційних змагань Футбольної асоціації Фінляндії через порушення правил асоціації.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|27/30 жовтня 2010

|}

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 

2010
Фінляндія
2010 у Фінляндії